El topónimo Norco puede hacer referencia a dos lugares de Estados Unidos:

 Norco, una ciudad en el estado de California;
 Norco, un lugar designado por el censo en el estado de Luisiana.